Psammodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Psammodasys ingår i familjen Lepidodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bukhårsdjur
Psammodasys